Marcin Biernacki (ur. 1943) – polski kierowca wyścigowy
 Marcin Biernacki (ur. 1975) – polski kierowca wyścigowy